

Топонім 
 Саратов — місто у Російській Федерації, адміністративний центр Саратовської області;

Прізвище 
 Саратов (прізвище) — прізвище східного (тюркського чи єзидського) походження, див. Сарат
 Саратов Валерій Володимирович (1953–2015) — український державний діяч, голова Севастопольської міської державної адміністраці (2010–2011)
 Саратов Іван Юхимович (1930–2012) — харківський гідротехнік, краєзнавець Слобожанщини

Кораблі 
 «Саратов» — великий десантний корабель проєкту 1171.

Див. також 
 Сарат
 Сарата
 Сират